Beethoven puede referirse a:

Personas 
 Ludwig van Beethoven (1770–1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán.
 Ludwig van Beethoven (abuelo) (1712–1773) fue un músico, abuelo del histórico compositor del mismo nombre.
 Johann van Beethoven (1740-1792), padre de Ludwig.
 Beethoven Javier (1947-2017), futbolista uruguayo.

Entretenimiento 
 Beethoven (saga cinematográfica), acerca de un perro;
 Beethoven;
 Beethoven's 2nd;
 Beethoven's 3rd;
 Beethoven's 4th;
 Beethoven 5: el perro buscatesoros;
 Beethoven's Big Break.
 Beethoven, una serie animada basada en la película;
 Beethoven (I Love to Listen To), canción de Eurythmics de 1987;
 Beethoven R, grupo musical español.

Astronomía 
 Beethoven (cráter), en Mercurio;
 Cuadrante Beethoven, área del planeta Mercurio, que incluye dicho cráter;
 (1815) Beethoven, asteroide.

Geografía 
 Península de Beethoven, isla Alejandro I, Antártida.

Música 
 «Roll Over Beethoven», canción interpretada por Chuck Berry, The Beatles, y Electric Light Orchestra.